Vor Frue Kirke (Roskilde Kommune) kan henvise til flere kirker:
 Gammel Vor Frue Kirke – Gammel kirke i Roskilde midtby, Roskilde Domsogn.
 Ny Vor Frue Kirke (Vor Frue) – Nyere kirke i landsbyen Vor Frue, Vor Frue Sogn